Cécile de Rome dite Sainte Cécile est une sainte chrétienne, patronne des musiciens, des luthiers et des autres fabricants d'instruments de musique. Elle a laissé son nom à différents lieux, édifices religieux ou autres :

Toponymes

Commune française 
Sainte-Cécile, dans la Manche
Sainte-Cécile en Saône-et-Loire
Sainte-Cécile, en Vendée
Sainte-Cécile-d'Andorge, dans le Gard
Sainte-Cécile-du-Cayrou, dans le Tarn
Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le Vaucluse

Ancienne commune française 
Sainte-Cécile, une ancienne commune française de l'Indre, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Val-Fouzon
Sainte-Cécile, dans la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Flée

Autres 
Sainte-Cécile, ancien nom de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, au Québec.
Sainte-Cécile, station balnéaire du Pas-de-Calais
Sainte-Cécile, section de la ville belge de Florenville,  située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
Sainte-Cécile, village canadien du Nouveau-Brunswick.
 Le Bic, municipalité du Québec, dans le Bas-St-Laurent, annexé à la ville de Rimouski autrement appelé Ste-Cécile-du Bic
Sainte-Cécile-de-Milton, municipalité de canton du Québec, en Montérégie
Sainte-Cécile-de-Lévrard, municipalité de paroisse du Québec, dans le Centre-du-Québec
Sainte-Cécile-de-Whitton, municipalité du Québec, en Estrie

Édifices religieux

Abbaye Sainte-Cécile
 l'abbaye Sainte-Cécile d'Erstein en France ;
 l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes en France ;
 l'abbaye Sainte-Cécile de Ryde au Royaume-Uni.

Cathédrale Sainte-Cécile
 la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi dans le Tarn ;
 la cathédrale Sainte-Cécile d’Omaha dans l’État américain du Nebraska ;
 la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield au Québec.

Chapelle ou crypte Sainte-Cécile
 Chapelle Sainte-Cécile à Briec dans le Finistère
 Crypte de Sainte-Cécile à Rome

Église Sainte-Cécile
 Église Sainte-Cécile à Acquigny, dans l'Eure.
 Église Sainte-Cécile à Ceillac, dans les Hautes-Alpes.
 Église Sainte-Cécile de Cos.
 Eglise Sainte-Cécile d'Avès à Gaillac (Tarn).
 Église Sainte-Cécile de Loupian, dans l'Hérault.
 Église Sainte-Cécile de New York
 Église Sainte-Cécile, à Sainte-Cécile, au Nouveau-Brunswick.
 Église Sainte-Cécile de Loupian.
 Église Sainte-Cécile, à Trois-Rivières, au Québec.
 Église Sainte-Cécile, à Montréal sur la rue de Castelnau, au Québec.
 Sainte-Cécile du Trastevere à Rome.
Paroisse catholique Sainte Cécile, Cocody Vallons à Abidjan.

Divers 
 Académie nationale Sainte-Cécile, institution musicale italienne actuellement située à Rome
 Orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile, un orchestre italien de Rome
 Sainte-Cécile, une eau de source.
 Sainte-Cécile, un tableau de Charles Landelle, acheté en 1848 par la Ville de Paris et toujours en place en l’église Saint-Nicolas-des-Champs ;
 Sainte-Cécile, revue française.

Voir aussi 
 Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris
 
 
 , forme en langue portugaise de Sainte Cécile
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités
Cécile